Yeni Cami () ist der Name folgender Moscheen:

 Jeni Džamija (Bitola) in Mazedonien
 Yeni Cami (Istanbul) in der Türkei
 Yeni Cami (Komotini) in Griechenland
 Yeni Cami (Mytilini) in Griechenland
 Yeni Cami (Nikosia) in Nord-Nikosia
 Yeni Cami (Thessaloniki) in Griechenland